El Campionat d'Europa de natació de 1966 va ser l'onzena edició del Campionat d'Europa de natació. La competició es va disputar entre el 20 i el 27 d'agost de 1966 a Utrecht, Països Baixos.

Medaller

Resultats

Salts 
 Proves masculines

 Proves femenines

Natació 
 Proves masculines

 Proves femenines

Waterpolo

Referències 

 
 

1966
Competicions esportives del 1966
Competicions esportives als Països Baixos
Esport a Utrecht